Damianos steht für:

 Damianos von Alexandria († 605), Papst von Alexandrien
 Damianos (Erzbischof von Sinai, Pharan und Reitho)
 Damianos I. (1848–1931), von 1897 bis 1931 griechisch-orthodoxer „Patriarch von Jerusalem und Ganz Palästina“
 Constantin Damianos (1869–1953), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Damianus
 Damian